Mount Gede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Gede (berg i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,79, long 106,98), 
 Gunung Gede (berg i Indonesien, Banten, lat -5,93, long 106,06), 

Robotskapade Indonesienförgreningar